Ива́н Шестако́в: Шестаков, Иван Алексеевич (1820—1888) — русский адмирал, управляющий Морским министерством Российской империи, градоначальник Таганрога.
 Шестаков, Иван Иванович (в монашестве Ириней; 1767 — после 1827) — архимандрит Русской православной церкви. 
 Шестаков, Иван Павлович (род. 1947) — советский математик-алгебраист, академик Бразильской академии наук.